Rjúkandafoss heißen folgende Wasserfälle in Island:

 Rjúkandafoss (Ófeigsfjörður), Wasserfall in Vestfirðir von Island
 Rjúkandafoss (Snæfellsnesl), Wasserfall im östlichen Teil der Halbinsel Snæfellsnes im Westen Islands